

Film
 Amiche per sempre (Now and Then) – film del 1995 diretto da Lesli Linka Glatter
Amiche per sempre (Grace & Glorie) – film del 1998 diretto da Arthur Allan Seidelman

Romanzi
 Amiche per sempre (The Widows of Wichita County) – romanzo di Jodi Thomas, I nuovi bestsellers n. 274